Mount Barker kan slaan op de volgende plaatsen in Australië:
Mount Barker (Zuid-Australië), in de staat Zuid-Australië
Mount Barker (West-Australië), in de staat West-Australië